El Cerrito kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 El Cerrito kommun, Valle del Cauca, 
 El Cerrito, Colombia,

Mexiko 

 El Cerrito, Ezequiel Montes, 
 El Cerrito, Nuevo León, 
 El Cerrito, Tonaya, 
 El Cerrito, Huixquilucan, 
 El Cerrito, Villa del Carbón, 
 El Cerrito, Cuautitlán Izcalli, 
 El Cerrito, Tarimoro, 
 El Cerrito, San Agustín de las Juntas, 
 El Cerrito, Silao de la Victoria, 
 El Cerrito, Ocuilan, 
 El Cerrito, Amealco de Bonfil, 
 El Cerrito, Huaniqueo, 
 El Cerrito, Lagos de Moreno, 
 El Cerrito, Epitacio Huerta, 
 El Cerrito, Morelos, Tetecala, 
 El Cerrito, Santo Tomás Tamazulapan, 
 El Cerrito, Puebla, Izúcar de Matamoros, 
 El Cerrito, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, 
 El Cerrito, Guerrero, Acapulco de Juárez, 
 El Cerrito, Chilcuautla, 
 El Cerrito, Veracruz, Nogales, 
 El Cerrito, Morelos kommun, 
 El Cerrito, Tula de Allende, 
 El Cerrito, Amatitán,

USA 

 El Cerrito, Contra Costa County, Kalifornien, ort, 
 El Cerrito, Riverside County, Kalifornien, ort,